Парламентские выборы прошли 26 июня 1983 и принесли победу Христианско-демократической партии.

Результаты выборов 
Результаты выборов в Палату депутатов.

Результаты выборов в Сенат.

Примечания 

Парламентские выборы в Италии
Италия
Выборы в Италии
События 26 июня
Июнь 1983 года
1983 год в Италии